Жи може да се односи на:
 Жи (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Жи (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Жи (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Жи л'Евек, насељено место у Француској, у департману Јон